В этой статье перечислены все бомбардиры каждой страны на чемпионатах Европы по футболу. Числа в зелёных ячейках означают, что игрок закончил турнир лучшим (или одним из лучших бомбардиров) чемпионата Европы.

Лучшие бомбардиры чемпионатов Европы

Лучшие бомбардиры по турнирам

Бомбардиры по странам

Австрия

Албания

Англия 

 Автогол(ы) Англии
 Глен Джонсон (записан на Швецию на ЧЕ 2012)

Бельгия

Болгария 

 Автогол(ы) Болгарии
 Любослав Пенев (записан на Францию на ЧЕ 1996)

Венгрия

Германия 
  ФРГ (1960—1988).

 Автогол(ы) Германии
 Матс Хуммельс (записан на Францию на ЧЕ 2020)

Греция

Дания 

 Автогол(ы) Дании
 Симон Кьер (записан на Англию на ЧЕ 2020)

Ирландия 

 Автогол(ы) Ирландии
 Киран Кларк (записан на Швецию на ЧЕ 2016)

Исландия 

 Автогол(ы) Исландии
 Биркир Мар Севарссон (записан на Венгрию на ЧЕ 2016)

Испания 

 Автогол(ы) Испании
 Педри (записан на Хорватию на ЧЕ 2020)

Италия

Латвия

Нидерланды

Норвегия

Польша 

 Автогол(ы) Польши
 Войцех Щесный (записан на Словакию на ЧЕ 2020)

Португалия 

 Автогол(ы) Португалии
 Жорже Андраде (записан на Нидерланды на ЧЕ 2004)
 Рафаэл Геррейру и Рубен Диаш (записаны на Германию на ЧЕ 2020)

Россия 
 СССР (1960—1988) и  СНГ (1992).

Румыния

Северная Ирландия 

 Автогол(ы) Северной Ирландии
 Гарет Маколи (записан на Уэльс на ЧЕ 2016)

Северная Македония

Сербия 
 Югославия (1960—1992),  Союзная Республика Югославия (позже, как Сербия и Черногория) (1996—2004).

 Автогол(ы) Югославии
 Деян Говедарица (записан на Нидерланды на ЧЕ 2000)

Словакия 

 Автогол(ы) Словакии
 Мартин Дубравка и Юрай Куцка (записаны на Испанию на ЧЕ 2020)

Словения

Турция 

 Автогол(ы) Турции
 Мерих Демирал (записан на Италию на ЧЕ 2020)

Украина

Уэльс

Финляндия 

 Автогол(ы) Финляндии
 Лукаш Градецкий (записан на Бельгию на ЧЕ 2020)

Франция

Хорватия 

 Автогол(ы) Хорватии
 Игор Тудор (записан на Францию на ЧЕ 2004)

Чехия 
  Чехословакия (1960—1992).

 Автогол(ы) Чехословакии
 Антон Ондруш (записан на Нидерланды на ЧЕ 1976)

Швейцария 

 Автогол(ы) Швейцарии
 Денис Закариа (записан на Испанию на ЧЕ 2020)

Швеция

Шотландия

Примечания

Ссылки 

Чемпионаты Европы по футболу
Списки футболистов